Orlovac (Kuršumlija)
 Orlovac (Nova Rača)